Glover kan som auktorsförkortning betyda:

 C. John M. Glover
 James Glover

Robotskapade auktorsförkortningar